Bruno Rahn (1887-1927) – regista, attore e produttore cinematografico tedesco
 Christian Rahn (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco di ruolo centrocampista
 Helmut Rahn (1929-2003) – calciatore tedesco, di ruolo attaccante
 John Rahn (1944) – fagottista, compositore, insegnante e teorico della musica statunitense
 Otto Rahn (1904-1939) – storico, scrittore e militare tedesco
 Rudolf Rahn (1900-1975) – diplomatico tedesco
 Taavi Rähn (1981) – calciatore estone, di ruolo difensore
 Uwe Rahn (1962) – ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista e attaccante

Pagine correlate
 RAN